Weist ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Weist (* 1968), deutsche Politikerin (SPD)
 Jennifer Weist (* 1986), deutsche Musikerin
 Joachim Weist, deutscher SA-Brigadeführer
 Reinhold Weist (* 1953), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)